Етіологія — вивчення причиново-наслідкового зв'язку або виникнення чогось з філософської точки зору.
 Етіологія — теоретичний розділ медицини, який вивчає причини виникнення хвороб.
 Етіологія — термін, який означає встановлення причиново-наслідкового зв'язку між поняттями у фізиці.
 Етіологія — теоретичний розділ психології, який вивчає причини виникнення психологічних змін.
 Етіологія — теоретичний розділ біології, який вивчає причини виникнення біологічних явищ.
 Етіологія — термін, який означає встановлення причиново-наслідкових зв'язків між поняттями у богослов'ї.
 Етіологія — у міфології засіб, що використовують для пояснення походження культової практики, природних явищ, власних імен тощо.